Municipio de Dodds puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dodds (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Nelson.
 Municipio de Dodds (condado de Jefferson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.